Kivipuro kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kivipuro (vattendrag, lat 63,62, long 27,03), Norra Savolax, 
 Kivipuro (vattendrag, lat 63,37, long 28,67), Norra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar